Stone (unitat de massa), unitat de massa usada només en el sistema imperial del Regne Unit 
 Stone, sang calenta, pel·lícula estatunidenca de Robert Mulligan dirigida el 1978 
 Stone, tipografia creada per Sumner Stone
 Toponímia:
 Stone Harbor, població dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey 
 Stone Creek, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio 
 Stone Park, població dels Estats Units a l'estat d'Illinois 
 Stone Ridge (Nova York), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York 
 Big Stone City població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Sud 
 Big Stone Gap, població del Comtat de Wise (Virgínia) dels Estats Units d'Amèrica 
 White Stone, població dels Estats Units a l'estat de Virgínia 
 Biografies:
 Emma Stone (Scottsdale, Arizona, 19880), actriu estatunidenca 
 Lawrence Stone (Epsom, Surrey, 1919 - 1999), historiador anglès 
 Lewis Stone (Worcester, Massachusetts, 1879 − Beverly Hills, Califòrnia, 1953), actor estatunidenc
 Matt Stone (1971) creador de la sèrie de televisió South Park 
 Oliver Stone (Nova York, 1946), director de cinema i guionista estatunidenc 
 Richard Stone (Londres, 1913 - Cambridge 1991), economista i professor universitari anglès 
 Sharon Stone (Meadville, Pennsilvània, 1958), actriu, model, i productora estatunidenca 
 Witmer Stone (Filadèlfia, 1866 – 1939), ornitòleg, botànic i mastòleg estatunidenc
 Filmografia
 Stone (pel·lícula), thriller americà del 2010